De Love Hendels was een dweil- en amusementsorkest uit Putten, dat vooral bekend werd door de 3-dubbele zege op het Nationaal Kampioenschap.

Historie 
De Love Hendels werd opgericht in 2000 als onderdeel van de fanfarevereniging Excelsior uit Putten, maar was daarvan financieel onafhankelijk. 

De band bestond uit 13 leden.

De Love Hendels werden vooral bekend door de hoge scores op festivals die in het hele land worden georganiseerd. Zo behaalden ze drie keer goud en twee keer zilver op het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten en meerdere malen podiumplekken op festivals van onder andere Harderwijk, Tiel en Bodegraven.

Ook speelden de Love Hendels op feesten en partijen, zoals gebruikelijk voor dweilorkesten.

Externe link 
Love Hendels website (gearchiveerde versie uit 2014)

Dweilorkest